P30 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 30, een papyrusrol van het Nieuwe Testament